

Biologia 
 Alimentazione: assunzione egli alimenti indispensabili al metabolismo e alle funzioni vitali di un organismo

Scienze tecnologiche 
 Alimentazione: apporto di combustibile nei motori termici 
 Alimentazione: fornitura di energia elettrica per fare funzionare un utilizzatore elettrico
 Alimentazione: quantità di fluido entrante in un serbatoio o in un'apparecchiatura chimica (ad esempio in un reattore o in una colonna a piatti)

Altri progetti